Пра́жская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пражская улица — улица в Волгограде.
 Пражская улица — улица в Калининграде.
 Пражская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Пражская улица — улица в Киеве.

См. также 
 Пражская (станция метро)